Дама з камеліями (1912) — американський короткометражний фільми режисера Джея Ганта.
 Дама з камеліями (1921) — американська мелодрама режисера Рея С. Смоллвуда.
 Дама з камеліями (1926) — американський короткометражний фільми режисера Ральфа Бартона.
 Дама з камеліями (1936) — американський фільм режисера Джорджа К'юкора.
 Дама з камеліями (1962) — іспанський фільм Альфонсо Балькасара.